Aglarond – kompleks jaskiń ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Pojawia się w Dwóch wieżach, drugiej części Władcy Pierścieni. Pewne wzmianki na ich temat znajdują się w Niedokończonych opowieściach. Położenie Aglarondu w Helmowym Jarze przedstawiła Karen Wynn Fonstad w swoim Atlasie Śródziemia.

 W angielskim oryginale – Aglarond / Caverns of Helms Deep / Glittering Caves (of Aglarond)
 Przekład Marii Skibniewskiej –  Aglarond / Pieczary Helmowego Jaru / Błyszczące Pieczary Aglarondu
 Przekład Jerzego Łozińskiego –  Aglarond / Pieczary Helmowego Parowu / Migotliwe Jaskinie
 Przekład Marii i Cezarego Frąców –  Aglarond / Pieczary Helmowego Jaru / Błyszczące Groty Aglarondu

Powieść 
Aglarond był położony w Helmowym Jarze, w Ered Nimrais. Odkryli je i wykorzystywali Dúnedainowie z Gondoru. Od 2510 roku Trzeciej Ery należały do Rohirrimów. Jaskinie te były znakomitym schronieniem dla ludności podczas wojny. Dowiodły tego wydarzenia z 2758 roku (najazd Dunlendingów) i 3019 (najazd Sarumana podczas Wojny o Pierścień).

Krasnolud Gimli, który w trakcie bitwy o Rogaty Gród walczył w obronie jaskiń, zachwycił się ich pięknem. Jak później opisywał je Legolasowi: (...) jeden z cudów północy (...) ogromne i wspaniałe (...), krasnoludy pielgrzymowałyby tutaj tłumnie, żeby je chociaż zobaczyć. (...) gdy zapalono łuczywa (...), drogie kamienie, kryształy i żyły bezcennego złota zalśniły na gładkich ścianach. Po pokonaniu Saurona, w Czwartej Erze, Gimli na czele znacznej grupy pobratymców z Ereboru osiedlił się w Aglarondzie.

Jaskinie te zwano również Pieczarami Helmowego Jaru oraz Błyszczącymi Pieczarami Aglarondu. Rohirrimowie w swoim języku nazwali je Glœmscrafu – Jaskinie blasku. Słowo Aglarond pochodzi z sindarinu i znaczy w tej mowie Błyszczące pieczary lub Jaskinie blasku. Nazwa ta była też używana przez Dúnedainów jako miano Rogatego Grodu, póki znajdował się on w granicach Gondoru.

Ekranizacja 
W trylogii filmowej Władcy Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona Aglarond pojawia się w filmie Dwie wieże.

Jaskinie pokazane zostały w scenach przed bitwą o Rogaty Gród, kiedy to chroni się tam większość starców, kobiet i dzieci wraz z Éowiną (w powieści nie ma jej wtedy w Helmowym Jarze). Także sama batalia przerywana jest krótkimi scenami na których widać ludzi ukrywających się w Aglarondzie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Geografia Rohanu

en:Helm's Deep#Aglarond